Агариста () — греческое имя

 Агариста Сикионская — дочь сикионского тирана Клисфена, знаменитая своей свадьбой
 Агариста Афинская — внучка предыдущей, мать Перикла

Ботаника:

 Агариста () — род кустарников семейства вересковых

Энтомология:

 Агариста () — род молей семейства совок